Silk Road (album)
 Silk Road (online feketepiac)